Termenul de propandiol poate face referire la unui dintre cei 4 izomeri structurali dioli:
1,2-propandiol (propilenglicol) - diol vicinal
1,3-propandiol (trimetilenglicol)
1,1-propandiol - diol geminal
2,2-propandiol - diol geminal

Structura chimică a acestora este:

Vezi și 
 Butandiol

Dioli